Nata peut désigner :

Toponyme 

 Nata, une ville du Botswana,
 district de Nata dans la province de Coclé au Panama
 le , une rivière des confins du Zimbabwe et du Botswana, long de .

Patronyme 
David Nata (1951-1982), boxeur zambien

Divers 
 le nata, une langue bantoue,
 le nata (Nouvelle-Calédonie), évangéliste ou catéchiste indigène (protestant), loyaltien, formé à Lifou, envoyé vers 1900 prospecter sur la côte nord-ouest de la Grande-Terre, pour convertir des tribus pas encore touchées par les missionnaires catholiques,
 NATA, chanteuse virtuelle développée par Vocallective Records